Defago oder Défago ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Defago (* 1942), Schweizer Diplomat, Botschafter in den USA 1997–2001
 Daniel Défago (* 1980), Schweizer Skirennläufer
 Didier Défago (* 1977), Schweizer Skirennläufer
 Jean-Blaise Defago (* 1962), Schweizer Politiker, Medienchef des VBS